autostrada A41 – autostrada we Francji
 autostrada A41 – zaniechany projekt autostrady w Niemczech
 autostrada A41 – dawne oznaczenie autostrady w Polsce
 autostrada A41 – autostrada w Portugalii